Piauhytherium es un género extinto de mamífero herbívoro, perteneciente al orden de los notoungulados y la familia de los toxodóntidos. Vivió durante el Pleistoceno superior (hace cerca de 10.000 años), siendo hallados sus restos fósiles en Brasil. La especie tipo y única conocida es Piauhytherium capivarae.

Descripción
Este animal en términos generales recordaría a un hipopótamo, dotado de un hocico grande y corto, un cuerpo macizo y una grande testa pesante. El cráneo medía casi 60 centímetros de longitud, lo que indica que Piauhytherium podría ser tan grande como un rinoceronte negro moderno. Respecto a sus parientes próximo, tales como Toxodon, este animal poseía patas más cortas y gruesas, además de determinadas diferencias en la dentadura que lo distinguen de otros notoungulados presentes en ese período.

Clasificación
Piauhytherium capivarae fue descrito por primera vez en 2013, con base en un cráneo completo con mandíbula y algunos huesos postcraneales hallados en Serra da Capivara en Piauí, en el nordeste de Brasil. Este animal perteneció a un grupo de notoungulados conocidos como los Toxodonta, el cual comprende a numerosos herbívoros difundidos durante el Cenozoico en Suramérica, del cual su representante más conocido es Toxodon (del cual se asignaron algunos restos hallados en Brasil que han sido reasignados a Piauhytherium). Piauhytherium debió de ser muy similar  a este último, pero se diferenciaba en algunos aspectos relacionados con los huesos de sus patas y características de la dentadura.

Un estudio de 2018 en que se describió a Falcontoxodon determinó que Piauhytherium, junto con Mixotoxodon, Gyrinodon de Falcontoxodon, se encuentra en el mismo clado monofilético dentro de la subfamilia Toxodontinae. A continuación se muestra el árbol filogenético más parsimonioso estableciendo las relaciones entre los géneros de Toxodontidae, tal como fue propuesto por Carrillo et al, 2018.

Paleobiología
Los huesos de las extremidades, que son particularmente cortos y macizos, llevaron a los autores de su descripción científica original a hipotetizar que este animal pudo haber tenido un estilo de vida semiacuático, similar al de los hipopótamos actuales. Esta hipótesis ya había sido propuesta anteriormente para otros toxodóntidos (entre ellos Toxodon), pero igualmente ha sido refutada por otros estudios. El descubrimiento de Piauhytherium es notable ya que aumenta el grado de diversidad de los toxodóntidos en la etapa final de su historia evolutiva: en el Pleistoceno superior solo se conocían adicionalmente a Toxodon, Trigodonops y Mixotoxodon.

Referencias

Notoungulata
Mamíferos extintos de América del Sur
Mamíferos del Pleistoceno